Cette page contient les pages d'homonymie de Also sprach Zarathustra et Ainsi parlait Zarathoustra.

Also sprach Zarathustra (en français, Ainsi parlait Zarathoustra) est une œuvre philosophique de Friedrich Nietzsche.

 peut aussi désigner :

Jeu vidéo 
 Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra, un jeu vidéo destiné à la console PlayStation 2 ;

Musique 
 Also sprach Zarathustra, un poème symphonique de Richard Strauss ;
 Also Sprach Zarathustra, l'ouverture des concerts d'Elvis Presley de 1972 à 1977 ;
 Also Sprach Zarathustra, une chanson de Prince ;
 Also Sprach Winnie l'Ourson, une chanson de Hubert-Félix Thiéfaine ;
 Also Sprach Zarathustra, un album de 2017 du groupe de musique industrielle Laibach.

Peinture 
 Also Sprach Zarathustra, un cycle de tableaux de Lena Hades.

Voir aussi